Seznam slovenskih rekordov v smučarskih skokih od leta 1921, ko je bil zabeležen prvi Jožeta Pogačarja z devetimi metri v Bohinju. Do danes je slovenski rekord izboljšalo šestindvajset smučarskih skakalcev, največkrat Bogo Šramel kar desetkrat med letoma 1929 in 1935. Leta 1961 je rekord Jožeta Šlibarja 141 m pomenil tudi svetovni rekord. Aktualni slovenski rekord drži Peter Prevc, ki je 250 m dosegel 14. februarja 2015 na skakalnici Vikersundbakken in postavil tudi svetovni rekord.

Slovenski rekordi

Uradni

Neveljavni 
Rekordne daljave s padcem ali dotikom.

Sklici

Seznami smučarskih skokov